Николаос Ксидиас Типалдос (, , , Кефалиния — , ) — греческий художник конца XIX века, один из самых значительных представителей академического реализма в греческой живописи.

Биография 
Николаос Ксидиас родился в 1826 году в городе Ликсури острова Кефалиния. Образование получил в Риме и Париже. Ксидиас долгие годы прожил в Париже, где принимал участие в выставках, получая высокие отзывы критики. В начале своей карьеры его работы, такие как портреты госпожи Н. Д., подвержены влиянию прогрессивных художественных течений Парижа и это влияние сохраняется и в дальнейшем в его портретах. Наибольший интерес он проявил к портрету и к натюрморту. Считается основным представителем греческого психологического портрета XIX века.

К концу своей жизни Ксидиас вернулся в Афины. Ксидиас умер в Афинах в феврале 1909 года.

галерея

Источники 
 Μαρίνος Καλλιγάς, Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τομ. ΙΓ (1977), σελ. 536—537

Примечания

Ссылки 

 Νικόλαος Ξυδιάς Τυπάλδος
 Artnet.com bio

Художники Греции